KVV Edegem Sport was een Belgische voetbalclub uit Edegem. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 377. De clubkleuren waren zwart en geel. De club ging op in een fusie met het naburige KFC Belgica Edegem.

Geschiedenis 
Voetbalvereniging Edegem Sport werd opgericht in 1924 en kreeg bij aansluiting bij de KBVB het stamnummer 377 toegewezen. Tot 1938 speelde de club in de provinciale reeksen. Datzelfde jaar promoveerde men naar de bevorderingsreeksen. De club speelde hier tien jaar (met enkele onderbrekingen omwille van de Tweede Wereldoorlog). In 1952 vond er een grote competitiehervorming plaats waarbij Vierde klasse werd toegevoegd als bijkomend nationaal niveau. Als gevolg hiervan degradeerde VV Edegem Sport naar Vierde klasse, ondanks hun eindklassering in de middenmoot. Het eerste jaar in Vierde klasse eindigde de club troosteloos voorlaatste waardoor degradatie naar de provinciale reeksen volgde. VV Edegem Sport zakte uiteindelijk verder naar Derde provinciale. In 1956 kreeg de club nog de koninklijke titel toegekend waarna de clubnaam wijzigde in Koninklijke Voetbalvereniging Edegem Sport. De club ging in 1966 een fusie aan met KFC Belgica Edegem. De fusieclub, genaamd FC Belgica Edegem Sport, ging verder met het stamnummer van FC Belgica Edegem. Het stamnummer van KVV Edegem Sport werd geschrapt.

Resultaten 

Belgische voetbalclub